Claude Bibeau (1954-1999), artiste-peintre, sculpteur, scénographe et collectionneur québécois ;
 Émilie Bibeau (1980-), actrice québécoise ;
 
 Marc Bibeau (19?-), homme d'affaires québécois ;
 Marie-Claude Bibeau (1970-), personnalité politique québécoise ;
 Pierre-Philippe Bibeau (1965-), journaliste et animateur canadien ;
 Rita Bibeau (1925-), actrice québécoise ;
 Simone Grenier-Bibeau (1921-), écrivaine canadienne.